Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Rogers Cup 2019 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 3. und 4. August 2019 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 89 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Toronto